Deržavin,  – è un cognome russo di alcuni personaggi
 Gavriil Romanovič Deržavin – noto poeta e funzionario statale
Mikhail Derzhavin – attore di epoca sovietica
 Derzhavin – il nome di un cratere della superficie di Mercurio.